LTB steht als Abkürzung für:
 Lesetagebuch, ein Tagebuch, das parallel zur Lektüre eines (meist literarischen) Textes geführt wird.
 Ligerz-Tessenberg-Bahn
 Luftfahrttechnischer Betrieb
 Lustiges Taschenbuch, eine Comicreihe des Ehapa-Verlages
 (Landes-)Listen der Technischen Baubestimmungen
 Limmattalbahn

Abkürzung